Melanella giba är en snäckart som beskrevs av de Folin 1867. Melanella giba ingår i släktet Melanella och familjen Eulimidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
giba